Tompkinsville kan syfta på:

 Tompkinsville, Kentucky
 Tompkinsville, Staten Island